Urtlbach bezeichnet folgende geographischen Objekte:

 Urtlbach (Kaltenmühlbach), linker Zufluss des Kaltenmühlbachs gegenüber dem Lippenhaus, Stadt Bärnau, Landkreis Tirschenreuth, Bayern
 Urtlbach (Katschbach), linker Zufluss des Katschbachs (zur Mur) in St. Peter am Kammersberg, Bezirk Murau, Steiermark
 Urtlbach (Schmida), auch Kühnringbach, linker Zufluss der Schmida bei Kühnring, Markt Burgschleinitz-Kühnring, Bezirk Horn, Niederösterreich
 Urtlbach (Schliersee), ehemaliger Ortsteil der Gemeinde Schliersee

Siehe auch:
 Urselbach
 Urtelbach
 Urtlgraben